Sezon 2011/12 Prva liga Srbije – 6. edycja rozgrywek serbskiej Prvej ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Super ligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Srpskiej ligi.

Prva liga Srbije

Drużyny 
W Prva liga Srbije w sezonie 2011/12 występowało 18 drużyn.

 FK BASK Belgrad (Mistrz Prvej ligi sezonu 2010/11) nie otrzymał licencji na grę w Super lidze w sezonie 2011/12 (będzie występował w Srpskiej lidze Beograd - 3. poziom rozgrywek), a jego miejsce w Super lidze zajął FK Novi Pazar, dzięki czemu FK Kolubara Lazarevac utrzymał się w Prvej lidze.

Tabela 

 FK Radnički Nisz i FK Donji Srem awansowały do Super ligi 2012/13.
 FK Srem Sremska Mitrovica, FK Sinđelić Nisz, FK Mladi Radnik Požarevac i FK Radnički Sombor spadły do Srpskiej ligi 2012/13.

Zobacz też 
 Super liga Srbije 2011/12
 Srpska Liga 2011/12

Linki zewnętrzne 
 
 Archiwum Srbijasport

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w Serbii
2012 w Serbii